Murillo de Río Leza är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Murillo de Río Leza ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Murillo de Río Leza är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Murillo de Río Leza. Runt Murillo de Río Leza är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km nordväst om Murillo de Río Leza. Trakten runt Murillo de Río Leza består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien